Lazce bezeichnet mehrere Ortschaften in Tschechien

 Lazce, Stadtteil von Horšovský Týn, Okres Domažlice
 Lazce, Stadtteil von Olomouc, Okres Olomouc
Lazce (Troubelice), Ortsteil von Troubelice, Okres Olomouc

 Mokré Lazce, Gemeinde im Okres Opava
 Suché Lazce, Stadtteil von Opava, Okres Opava